Sepiolinae — подсемейство головоногих моллюсков из семейства сепиолид (Sepiolidae), включающее в себя 5 родов и более 30 видов.

Классификация 
 Род Euprymna
 Euprymna albatrossae
 Euprymna berryi
 Euprymna hoylei
 Euprymna hyllebergi
 Euprymna morsei
 Euprymna penares
 Euprymna phenax
 Euprymna scolopes
 Euprymna stenodactyla
 Euprymna tasmanica
 Род Inioteuthis
 Inioteuthis capensis
 Inioteuthis japonica
 Inioteuthis maculosa
 Род Rondeletiola
 Rondeletiola minor
 Род Sepietta
 Sepietta neglecta
 Sepietta obscura
 Sepietta oweniana
 Род Sepiola
 Sepiola affinis
 Sepiola atlantica
 Sepiola aurantiaca
 Sepiola birostrata
 Sepiola intermedia
 Sepiola knudseni
 Sepiola ligulata
 Sepiola parva
 Sepiola pfefferi
 Sepiola robusta
 Sepiola rondeleti
 Sepiola rossiaeformis
 Sepiola steenstrupiana
 Sepiola trirostrata
 Sepiola sp., Southern Bobtail Squid

Сепиолиды